Primer Ensanche är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Primer Ensanche ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Primer Ensanche är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är San Cristóbal,  meter över havet,  km norr om Primer Ensanche. Runt Primer Ensanche är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pamplona,  km öster om Primer Ensanche. Trakten runt Primer Ensanche består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra